Die Spezialisten steht für:

 Die Spezialisten (Fernsehserie) (Special Branch), britische Fernsehserie (1969 bis 1974) 
 Die Spezialisten (Film), französischer Film von Patrice Leconte (1984)
 Die Spezialisten: Kripo Rhein-Main, deutsche Fernsehserie (2006/2007), siehe SOKO Rhein-Main
 Die Spezialisten – Im Namen der Opfer, deutsche Fernsehserie (2016)

Siehe auch:
 Die Spezialisten unterwegs, US-amerikanische Fernsehserie (1985/1986)